Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1984 nastoupilo dvanáct hráčů. Turnaj počtvrté vyhrál nejvýše nasazený Američan John McEnroe, když ve finále porazil Jimmyho Connorse hladce po setech 6–1, 6–2 a 6–3.

Nasazení hráčů

Pavouk 

| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3='''6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1984
Sport v USA v roce 1984